Siddeley steht für:
 Siddeley Autocar, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siddeley ist der Familienname folgender Personen: